Oprișan este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Horia Barbu Oprișan, intelectual român care a publicat în domeniile istoriei, istoriei literare și folclorului
 Constantin Oprișan (1921 - 1958), deținut politic român
 Marian Oprișan (n. 1965), politician român

Vezi și 
 Opriș (nume de familie)
 Oprișor (dezambiguizare)
 Oprișești (dezambiguizare)

Nume de familie românești